Бухвостово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухвостово — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Бухвостово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бухвостово — деревня в Осташковском районе Тверской области.